Карпинский — русская фамилия и топоним. Женская форма Карпинская.

Фамилия

А 
 Карпинский, Адам (1897—1939) — польский инженер-механик, авиаконструктор, альпинист.
 
 Карпинский, Аркадий Константинович (в монашестве Аркадий; 1851—1913) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Зарайский.

В 
 Карпинский, Владимир Васильевич (1885—?) — участник Белого движения на Юге России, полковник.
 Карпинский, Вячеслав Алексеевич (1880—1965) — видный революционер-марксист, публицист, редактор.

Д 
 Карпинский, Дмитрий Александрович (1887—1923) — русский офицер, капитан, участник Первой мировой и Гражданской войн.

И

К 
 Карпинский, Константин Тимофеевич (1867—1947) — украинский историк-краевед, библиограф, археолог.

Л 
 Карпинский, Лен Вячеславович (1929—1995) — журналист, диссидент, главный редактор газеты «Московские новости».

М 
 Карпинский, Михаил Михайлович (1777—1848) — горный инженер, дед академика А. П. Карпинского.
 Карпинский, Михаил Михайлович (1809—1868) — горный инженер, управляющий Екатеринбургских золотых промыслов.

Н 
 Карпинский, Никон Карпович (1745—1810) — русский анатом и хирург.

П 
 Карпинский, Павел Михайлович (1843—1907) — горный инженер, управляющий Кыштымским горным заводом.
 Карпинский, Пётр Михайлович (1808—1856) — горный инженер, управляющий рудниками и горными заводами, отец академика А. П. Карпинского.

Ф 
 Карпинский, Франц Филиппович (1906—1945) — Герой Советского Союза.

Я 
 Карпинский, Яков Иванович (в монашестве Иакинф; ?—1798) — архимандрит Новоспасского монастыря в Москве.
 Карпинский, Яцек (1927—2010) — польский изобретатель и конструктор компьютерной техники.

Прочее 
 Карпинский трамвай — трамвайная сеть, существовавшая в городе Карпинске (Свердловская область) с 1946 по 1994 год.
 Карпинский — большой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.
 Карпинск
 Гора Карпинского